Кратер Браун (), не путать с кратером Д. Браун (), — ударный кратер находящийся в гористой материковой юго-западной части видимой стороны Луны. Название дано в честь британского математика и астронома Эрнеста Уильяма Брауна (1866—1938) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Сведения о периоде образования кратера отсутствуют.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются крупный кратер Монтанари на северо-западе; большой кратер Вильгельм на севере-северо-западе; кратер Тихо с яркой лучевой системой на северо-востоке; крупный кратер Стрит на востоке; и кратер Лонгомонтан на юге. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 34 км, глубина 1,8 км.

Форма кратера значительно искажена, в основном за счет перекрытия его юго-восточной части сателлитным кратером Браун E (см.ниже). Северная часть вала имеет полигональную форму, в западной части вала имеется разрыв. Высота вала над окружающей местностью 960 м. Объем кратера составляет приблизительно 820 км³.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Браун на карте LAC-111
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны